Lincolnshire kan syfta på:

 Lincolnshire, ceremoniellt grevskap
 Lincolnshire, Illinois, USA
 Lincolnshire, Kentucky, USA